Namco System 11 è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 1994. L'hardware è basato sulla PlayStation di Sony e quindi sono stati fatti porting di molti giochi per quella console. La maggiore differenza tra le due è che il System 11 usa  surface-mounted ROM chips per salvare i dati di gioco, mentre la Playstation usa i CD. Ciò significa che tutti i giochi System 11 erano unici alla particolare scheda made, e non potevano essere scambiati con un altro gioco.

Specifiche tecniche del System 11
PSX BASED 
Main CPU: MIPS R3000A 32-bit RISC processor @ 33.8688 MHz, Operating performance - 30 MIPS, Instruction Cache - 4KB
BUS: 132 MB/s.
OS ROM: 512 Kilobytes
Sound CPU: Namco C76 (Mitsubishi M37702)
Sound chip: Namco C352
Main RAM: 2 MB
Video VRAM: 2 MB
Sound RAM: 512 kB
Graphical Processor: 360,000 poligoni, sprite/BG drawing, Adjustable framebuffer, No line restriction, 4,000 8x8 pixel sprites with individual scaling and rotation, Simultaneous backgrounds (parallax scrolling)
Sprite Effects: Rotation, Scaling up/down, Warping, Transparency, Fading, Priority, Vertical and horizontal line scroll
Resolutione: 256x224 - 640x480
Colori: 16.7 milioni di colori, CLUTs illimitati(Color Look-Up Tables)
Altre Feature: custom geometry engine, custom polygon engine, MJPEG decoder

Lista dei giochi System 11
Dancing Eyes (1996)
Dunk Mania (1995)
Kosodate Quiz My Angel 3 (1998)
Pocket Racer (1996)
Point Blank 2 / Gunbarl (1999)
Prime Goal EX (1996)
Soul Edge (1995)
Soul Edge Ver.II (1996)
Star Sweep (1997)
Tekken (1994)
Tekken 2 (1995)
Tekken 2 Ver.B (1995)
Xevious 3D/G (1995)

Collegamenti esterni

Macchine arcade
Schede arcade Namco